

Persone
 Sardar Bahadur Khan – politico pakistano
 Bahādur Shāh II – ultimo imperatore Mughal d'India
 Banda Singh Bahadur (1670-1716) – guerriero e martire Sikh
 Coote Bahadur (1726-1783) – nome dato al soldato irlandese Sir Eyre Coote dalle sue truppe
 Raghu Raj Bahadur (1924-1997) – statistico matematico
 Bahadoor (1930-2000) – attore comico in film in lingua malese
 Lal Bahadur Shastri – secondo primo ministro dell'India
Chandra Bahadur Dangi (1939-2015) – uomo più basso nella storia della medicina nepalese

Altro 
 Bahadur – supereroe di un fumetto indiano
 Bahadur – titolo usato dai Maharaja indiani
 Bahadur – designazione dell'aviazione indiana per il cacciabombardiere sovietico Mikoyan-Gurevich MiG-27
 Khan Bahadur – onorificenza conferito dall'Impero anglo-indiano a importanti musulmani e parsi
 Rao Bahadur – onorificenza conferita dall'Impero anglo-indiano a induisti e cristiani
 Diwan Bahadur – onorificenza conferita dall'Impero anglo-indiano a induisti e cristiani